

Miejscowości w Estonii 

 Sadala – alevik w prowincji Jõgevamaa w gminie Jõgeva
 Sadala – wieś w prowincji Raplamaa w gminie Rapla